Генна́дий Жу́ков:
 Жуков, Геннадий Васильевич (род. 1938) — иконописец, скульптор.
 Жуков, Геннадий Викторович (1955—2008) — российский поэт, бард.
 Жуков, Геннадий Николаевич (род. 1950) — заслуженный учитель РФ, доктор наук, профессор.
 Жуков, Геннадий Павлович (1924—2009) — советский военный деятель.